Ха́ндкезе (  — «ручной сыр») — немецкий мягкий сыр из коровьего молока, производящийся в Франкфурте, Оффенбахе, Дармштадте и Лангене. Сыр получил своё название по традиционному кустарному способу его выработки — вручную. Это небольшой, полупрозрачный сыр с резким запахом, который многие люди считают неприятным. Иногда квадратной, но чаще всего круглой формы.

См. также 
 Список сыров по стране происхождения

Примечания

Литература 
 

Немецкие сыры
Сыры из коровьего молока
Продукты PDO Германии
Пфальцская кухня
Гессенская кухня